Athanasopoulos ist der Familienname von

 Giannis Athanasopoulos (* 1978) griechischer Volleyball-Trainer 
 Sotirios Athanasopoulos, ehemaliger griechischer Turner
 Takis Athanasopoulos, ehemaliger Vorsitzender des Hellenic Republic Asset Development Fund